Carlos Thompson Flores (neto) - jurista brasileiro e ministro do Supremo Tribunal Federal entre 1968 e 1981
 Carlos Thompson Flores - jurista, jornalista, professor e político brasileiro
 Telmo Thompson Flores - engenheiro civil e político brasileiro, prefeito nomeado de Porto Alegre, durante o regime militar
 Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - desembargador federal e atual presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região
 Tomás Thompson Flores -  político brasileiro, tendo exercido o mandato de deputado federal constituinte pelo Rio Grande do Sul em 1891

Desambiguações de sobrenomes